All I Wanna Do bezeichnet:

 den englischen Originaltitel des Films Strike! – Mädchen an die Macht!
 ein Lied von Sheryl Crow, siehe All I Wanna Do (Lied)